Fris kan syfta på:

 Fris – den mellersta delen av ett entablement 
 FRIS – en svenskspråkig politiskt och religiöst obunden paraplyorganisation för finlandssvenska föreningar i Sverige, se Finlandssvenskarnas riksförbund i Sverige
 Fris (efternamn) - ett svenskt efternamn

Se även
 Friis
 Fries